Скандал:
 Скандал — получивший широкое публичное освещение инцидент.
Кино и телевидение:
 «Скандал» () — кинофильм, 1929, США, реж. Уэсли Рагглз.
 «Скандал» () — кинофильм, 1934, Франция, реж. Марсель Л’Эрбье.
 «Скандал» () — кинофильм, 1948, Франция, реж. Рене Ле Энафф.
 «Скандал» () — кинофильм, 1950, Япония, реж. Акира Куросава.
 «Скандал» () — кинофильм, 1967, Франция, реж. Клод Шаброль.
 «Скандал» () — кинофильм, 1976, Италия, реж. Сальваторе Сампери.
 «Скандал» () — кинофильм, 1989, Великобритания, реж. Майкл Кейтон-Джонс.
 «Скандал» () — телесериал, 2012—2018, США, создатель Шонда Раймс.
 «Скандал» () — кинофильм, 2019, США, реж. Джей Роуч.
Музыка:
 «Скандал» — песня украинской певицы Тины Кароль.
Псевдоним:
 Скарлит Скандал (род. 1999) — американская порноактриса.

См. также 
 Scandal (значения)